Wilhelm Neuß ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Neuß (Theologe) (1880–1965), deutscher Kirchenhistoriker
 Wilhelm Neuß (Politiker) (1932–2015), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Worms